Guy Boulanger ist der Name folgender Personen:

* Guy Boulanger (Komponist), französischer Komponist
 Guy Boulanger (Bischof) (* 1963), kanadischer Geistlicher, Bischof von Rouyn-Noranda